Национална химна Републике Конго носи назив „Конгоанци” (). Химна је усвојена након проглашења независности 1959. године, затим је замењена 1969. химном -{Les Trois Glorieuses}-, али је поновно усвојена 1991. године. Текст су написали Жак Тондра и Жорж Кибанги, а музику су компоновали Жан Роје и Жозеф Спадилијер.

Текст

Референце

Спољашње везе 
 Republic of the Congo: La Congolaise - Извођење химне Републике Конго, са информацијама и текстом

Република Конго
Република Конго